Енисéйск может означать:

 Енисейск — город в Красноярском крае России.
 Енисейск — аэропорт на окраине города Енисейска.